Esistono più comuni francesi con questo nome

Cabannes (Bocche del Rodano)

Les Cabannes – Ariège
Les Cabannes – Tarn

Guarda anche
Cabanes
Cabanès
Cabanas
Cabañas